Зернов — русская фамилия.

Морфология и семантика 
По происхождению является кратким прилагательным. Образована от слова «зерно» при помощи суффикса «-ов».

Ударение сместилось в результате психологической тенденции, выраженной в стремлении уйти от общепринятой этимологии (зерно́, род. п. зерна́).

Известные носители 
 
 Зернов, Алексей Борисович (род. 1963) — советский и российский режиссёр и сценарист.
 Зернов, Виктор Евгеньевич (род. 1945) — советский футболист и футбольный тренер.
 
 Зернов, Денис Игоревич (род. 1996) — российский хоккеист.
 
 
 
 Зернов, Павел Михайлович (1905—1964) — дважды Герой Социалистического Труда.
 Зернов, Пётр Сергеевич (в монашестве архиепископ Павел; 1742—1815) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Казанский и Симбирский.
 
 Зернов, Степан Иванович (1818—1886) — протоиерей Русской православной церкви.

 Евгений (в миру Семён Алексеевич Зернов; 1877—1937) — митрополит Горьковский и Арзамасский.

Составные фамилии

Зернова 
 Зернова, Екатерина Сергеевна (1900—1995) — советская художница
 Зернова, Руфь Александровна (1918—2004) — русская писательница и переводчик.

См. также 
 
 Вельяминовы-Зерновы — русский дворянский род.

Примечания